С 6 по 26 июля 1935 года в СССР был проведен футбольный турнир среди сборных команд городов СССР.

Команда Москвы выиграла соревнование в четвертый и последний раз. Со следующего года турнир сборных команд городов и союзных республик сменил чемпионат СССР по футболу, проводимый среди клубных команд обществ и ведомств СССР.

В первенстве участвовали 59 команд. В первой группе приняли участие 6 команд, где в однокруговом первенстве был выявлен победитель.
Во второй группе играла 51 команда, разбитая на 8 кустов по территориальному признаку. Победители кустов определялись по олимпийской системе..

Первая группа. Итоговая таблица 

 Система начисления очков: за победу присуждалось 3 очка, ничью — 2, поражение − 1, неявку — 0.

Вторая группа

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал 

Сборная Днепропетровска была представлена игроками двух клубов — «Динамо» и «Сталь».

Примечания

Ссылки 

Чемпионат СССР по футболу 1935